

Anno 
 278 o 278 a.C.

Matematica 
 278 (numero)